Het Toemoek-Hoemakgebergte
 Het Nationaal park Montanhas do Tumucumaque